

Cinema 
 Inception – film del 2010 diretto da Christopher Nolan

Musica 
 Inception – album del 1962 di McCoy Tyner
 Inception – compilation del 2002 del gruppo Download
 Inception – album dei Sanctuary del 2017
 Inception: Music from the Motion Picture – album del 2010, colonna sonora del film Inception

Letteratura 
 Inception – romanzo del 1991 di W. A. Harbinson
 Inception – romanzo del 2010 di S. D. Perry